In 1978 werd het 64ste Campeonato Cearense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 8 augustus tot 20 december. Ceará werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Play-off

Derde toernooi

Finaleronde

Play-off

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Braziliaans competitievoetbal 1978